Sinenkije (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in der Oblast Saratow (Russland):
 Sinenkije (Petrowski), im Petrowski rajon
 Sinenkije (Saratowski), im Saratowski rajon